Jaik est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1973), comédien britannique
 (né en 1990), joueur anglais de cricket

Homonymie de prénom